Horvátország
Zaton falu Dubrovnik községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Zaton falu Nin községben, Zára megyében
Zaton falu Šibenik községben, Šibenik-Knin megyében
Zaton Doli falu Ston községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Zaton Obrovački falu Jasenica községben, Zára megyében

 Montenegró
Zaton falu Bijelo Polje községben